Lauvøyfjorden er navnet på flere fjorde i Norge:

 Lauvøyfjorden (Namsos) – en fjord i Namsos kommune i det tidligere Nord-Trøndelag.
 Lauvøyfjorden (Sør-Trøndelag) – en fjord i Åfjord og Bjugn kommuner i det tidligere Sør-Trøndelag.
 Lauvøyfjorden (Nordmøre) – en fjord i Averøy og Eide kommuner i Møre og Romsdal.